Gish steht für:
 Gish (Mythologie), einen Kriegsgott
 Gish (Album), ein Album der Smashing Pumpkins
 ein Computerspiel, siehe Chronic Logic #Gish

Gish ist der Familienname folgender Personen:

 Annabeth Gish (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin
 Dorothy Gish (1898–1968), US-amerikanische Schauspielerin
 Duane T. Gish (1921–2013), US-amerikanischer Biochemiker
 Lillian Gish (1893–1993), US-amerikanische Schauspielerin
 Lou Gish (1967–2006), britische Schauspielerin 
 Sheila Gish (1942–2005), britische Schauspielerin

GISH ist die Abkürzung für:
 genomische In-situ-Hybridisierung, siehe In-situ-Hybridisierung

Siehe auch:
 Gisch